Баскакова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Баскакова, Аксинья Сергеевна (ок. 1726—1756) — русская балерина.
 Баскакова, Евдокия Семёновна (1908—1969) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Баскакова, Ирина Ивановна (род. 1956) — советская бегунья, спринтер.
 Баскакова, Ксения Валерьевна (род. 1988) — российская актриса.
 Баскакова, Наталья Ивановна (род. 1980) — российский филолог и философ.
 Баскакова, Светлана Петровна (1939—2023) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Баскакова, Татьяна Александровна (род. 1957) — русский филолог и переводчик.